Медя́нки, или гладкие полозы (), — небольшой род семейства ужеобразных, включающий всего 3 вида, обитающих в Европе, северо-западной Африке (Марокко, Алжире и Тунисе) и южной Азии (Индии), хотя недавно к нему относили ещё три африканских вида. На территории России встречается всего один вид — обыкновенная медянка (Coronella austriaca).

Описание 
Медянки — некрупные змеи (менее 1 метра длиной) с заметно приплюснутой и относительно ограниченной от туловища головой, округлыми зрачками, гладкой чешуёй с 1—2 апикальными порами и парными подхвостовыми щитками. Верхнечелюстные зубы у них постепенно увеличиваются в размере по направлению к углу рта, причём два последних (наиболее крупных) зуба не отделены диастемой от остальных.

Образ жизни 
Питаются медянки мелкими позвоночными животными, используя для парализации добычи токсичную слюну. Для видов рода характерно яйцеживорождение.

Примечания

Литература 
 Дунаев Е. А., Орлова В. Ф. Разнообразие змей (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). — М.: Издательство Московского Университета, 2003. — 376 с.

Ссылки